Чемпионат мира по фехтованию 2014 года проходил с 15 по 23 июля в Казани, Россия под эгидой Международной федерации фехтования.

Первоначально чемпионат планировалось провести в Софии, Болгария, но из-за финансовых проблем он был перенесён в Казань. На турнире разыгрывались 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

Расписание 

15 июля состоялись квалификационные соревнования у саблистов, в которых определялись участники 1/32 финала. Россияне Вениамин Решетников, Алексей Якименко, Камиль Ибрагимов и Николай Ковалёв не участвовали в квалификации, так как вошли в топ-16 по рейтингу и вышли в 1/32 финала напрямую. Российские саблистки Софья Великая, Дина Галиакбарова и Яна Егорян вышли в 1/32 финала через квалификационный этап, Екатерина Дьяченко вышла в 1/32 финала напрямую.

16 июля прошли квалификационные раунды у рапиристов. Россияне Тимур Сафин и Алексей Хованский пробились в 1/32 финала через квалификацию. Дмитрий Ригин и Алексей Черемисинов попали туда напрямую благодаря высокому рейтингу. Все российским рапиристки — Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Диана Яковлева и Юлия Бирюкова также попали в 1/32 финала миную квалификационные раунды.

17 июля прошли квалификационные раунды у шпажистов. Сергей Ходос попал в 1/32 финала через квалификацию , Павел Сухов, Антон Авдеев попали в 1/32 финала напрямую. Любовь Шутова попала в 1/32 финала через квалификацию, Виолетта Колобова и Яна Зверева попали в 1/32 финала напрямую.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Индивидуальная шпага 
196 участников из 67 стран. Россию представляли Павел Сухов (6 место), Антон Авдеев (7 место), Сергей Ходос (29 место) и Антон Глебко (105 место).

Индивидуальная рапира 
135 участников из 50 стран. Россию представляли Алексей Черемисинов (1 место), Тимур Сафин (3 место) Дмитрий Ригин (10 место) и Алексей Хованский (53 место).

Индивидуальная сабля 
132 участника из 50 стран. Россию представляли Николай Ковалёв (1 место), Алексей Якименко (3 место), Вениамин Решетников (17 место) и Камиль Ибрагимов (20 место).

Командная шпага 
Участвовало 36 команд.

Итоговое положение

Командная рапира 
Участвовало 26 команд.

Итоговое положение

Командная сабля 
Участвовало 25 команд.

Итоговое положение

Женщины

Индивидуальная шпага 
135 участниц из 46 стран. Россию представляли Виолетта Колобова, Любовь Шутова (39 место), Яна Зверева (17 место) и Татьяна Гудкова (79 место).

Индивидуальная рапира 
87 участниц из 35 стран. Россию представляли Инна Дериглазова (17 место), Лариса Коробейникова (9 место), Диана Яковлева (20 место) и Юлия Бирюкова (11 место).

Индивидуальная сабля 
108 участниц из 39 стран. Россию представляли Екатерина Дьяченко (3 место), Яна Егорян (3 место), Софья Великая (8 место), Дина Галиакбарова (27 место).

Командная шпага 
Участвовало 28 команд.

Итоговое положение

Командная рапира 
Участвовало 18 команд.

Итоговое положение

Командная сабля 
Участвовали 22 команды.

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионы мира по фехтованию на саблях
 Чемпионы мира по фехтованию на рапирах
 Чемпионы мира по фехтованию на шпагах

Примечания

Ссылки 
 Календарь чемпионата на сайте FIE
 Официальный сайт Чемпионата мира
 Фоторепортаж финал Мужчины-Сабля. Николай Ковалёв — Бонгил Гу.

Фехтование
Июль 2014 года
Фехтование
Международные спортивные соревнования в Казани
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по фехтованию в России